2/8 kan syfta på:

 2 augusti
 8 februari (amerikanskt datumformat)